Хілко́в — російське прізвище.

 Хілков Андрій Якович — російський дипломат.
 Хілков Григорій Дмитрович — російський кіннозаводчик.
 Хілков Дмитро Олександрович — російський політичний діяч, толстовець, революціонер.
 Хілков Михайло Іванович — російський державний діяч, міністр шляхів сполучення Російської імперії (1895—1905).
 Хілков Степан Олександрович — російський генерал.

Російські прізвища